Der 81. La Flèche Wallonne 2017 war ein belgisches Straßenradrennen in der Wallonie. Das klassische Eintagesrennen wurde gestartet in Binche und endete in Huy nach 200,5 Kilometern und wurde am Mittwoch, den 19. April 2017, ausgetragen. Es gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das 17. von insgesamt 37 Rennen dieser Serie. Sieger des Rennens wurde zum fünften Mal Alejandro Valverde, der sich an der Schlusssteigung Mur de Huy absetzte.

Zum 20. Mal wurde die Frauenversion der Veranstaltung ausgetragen. Start und Ziel des Rennens über 120 Kilometer war in Huy. Das Radrennen gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2017. Am vorletzten Anstieg bildete sich nach einer Attacke der Polin Katarzyna Niewiadoma ein Sptzentrio, aus dem heraus Anna van der Breggen am Schlussanstieg das Rennen vor ihrer Teamkollegin Lizzie Deignan für sich entschied.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website

2017
Radrennen 2017
Radsportwettbewerb in Binche
Radsportwettbewerb in Huy (Belgien)